

Wydarzenia 

 13 grudnia – wojska władcy perskiego Dariusza I pokonały w bitwie nad Tygrysem powstańców samozwańczego króla Babilonii Nabuchodonozora III.

Zmarli 
 Kambyzes II, król Persji